Такмичење у скоку мотком у женској конкуренцији на 36. Европском првенству у дворани 2021. у Торуњу одржано је 6. марта у Арена Торуњ.

Титулу освојену у Глазгову 2019. није бранила  Анжелика Сидорова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 10 такмичарки из 9 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди 

{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Европског првенства 2021.
|-
| Светски рекорд 

| Џенифер Сур
| 
| 5,03| Брокпорт, САД
| 30. јануар 2016.
|-
| Европски рекорд 

| rowspan="2" | Јелена Исинбајева
| rowspan="4" | 
| 5,01
| Стокхолм, Шведска
| 23. фебруар 2012.
|-
| Рекорди европских првенстава| rowspan="3" | 4,90| Мадрид, Шпанија
| 6. март 2005.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани 
| rowspan="2" | Анжелика Сидорова
| rowspan="2" | Москва, Русија
| rowspan="2" | 21. фебруар 2021.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани 

|-
|}

 Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичарки у скоку мотком у дворани 2021. године пре почетка првенства (4. марта 2021), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) ,

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

 Сатница 

 Квалификациона норма 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Финале 
Такмичење је одржано 6. марта 2021. године у 18:45.,Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља'''

1 Повукла се са такмичења

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици у дворани